

Santos cristãos 
 São Jorge — mártir (m. 303)
 Jorge I de Antioquia — patriarca ortodoxo siríaco de Antioquia entre 758 e 790
 Jorge Preca — sacerdote católico maltês (m. 1962)

Geografia

Brasil

Municípios 
 São Jorge (Rio Grande do Sul)

Paraná 
 São Jorge do Patrocínio
 São Jorge do Ivaí
 São Jorge d'Oeste

Outros usos 
 São Jorge (Santos) — bairro
 São Jorge (Alto Paraíso de Goiás) — vilarejo na Chapada dos Veadeiros, Goiás

Portugal 
 Ilha de São Jorge — do arquipélago dos Açores

Freguesias e ex-freguesias 
 São Jorge (Arcos de Valdevez)
 São Jorge (Santana)
 Velas (freguesia)
 São Jorge da Beira — do concelho de Covilhã
 São Jorge de Arroios — do concelho de Lisboa
 São Jorge de Selho — do concelho de Guimarães
 São Jorge de Vizela
 Arco de São Jorge — do concelho de Santana
 Caldas de São Jorge — do concelho de Santa Maria da Feira

Outros países 
 São Jorge (Cabo Verde) — freguesia da ilha do Fogo
 Saint George's (Granada) — capital de Granada (país)

Outros usos 
 São Jorge (filme) —  luso-francês, realizado por Marco Martins
 Dia de São Jorge — festa celebrada em diversos países cristãos

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos